Code
MXN est un code, qui signifie :
 aéroport de Morlaix-Ploujean, l'aéroport situé à Morlaix-Ploujean (France), selon le code AITA des aéroports
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Morlaix-Ploujean a pour code OACI : LFRU

 peso, la monnaie du Mexique, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)